Dibulla kan syfta på:

Colombia 

 Dibulla (kommun), La Guajira, 
 Dibulla (ort), La Guajira,